Мерзость — многозначный термин.

 Мерзость — в традиционном понимании нечто крайне отталкивающее, вызывающее непроизвольное содрогание.
 Мерзость — суперзлодей Marvel Comics. 
 Мерзость — один из вариантов названия канадского фильма ужасов «Судороги» производства 1975 года.
 «Мерзость» («The Abominable») — роман американского писателя Дэна Симмонса, написанный в 2013 году.

См. также 

 Мерзость запустения

Примечания